Antennulariella är ett släkte av svampar. Antennulariella ingår i familjen Antennulariellaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Antennulariella